Dutton puede hacer referencia a:

Lugares 
 Estados Unidos:
 Dutton, un pueblo en el estado de Alabama;
 Dutton, un pueblo en el estado de Montana;

 Inglaterra:
 Dutton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Cheshire;
 Dutton, una parroquia civil en el condado de Lancashire;

Personas 
 Bella Dutton (1899-1982), tenista hispano-británica;
 Brian Dutton (1935-1994), un medievalista e hispanista británico;
 Charles S. Dutton (1951), un actor y director estadounidense;
 John Dutton Frost (1912-1993), un militar británico;